Châtelard of Le Châtelard kan verwijzen naar:
 Châtelard (Creuse), gemeente in het Franse departement Creuse.
 Le Châtelard (Savoie), gemeente in het Franse departement Savoie.
 Le Châtelard (Fribourg), plaats en gemeente in het kanton Fribourg in Zwitserland.
 Le Châtelard (Wallis), plaats in de gemeente Finhaut in het kanton Wallis in Zwitserland
 Le Châtelard (Vaud), plaats in de gemeente Montreux in het kanton Vaud in Zwitserland